Yukon/NWT Men’s Curling Championship 2010, turniej wyłaniający reprezentację Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich mężczyzn w curlingu na Tim Hortons Brier 2010. Zawody rozegrano dniach 6-9 lutego 2010 w Whitehorse, na lodowisku Whitehorse Curling Club.

W zawodach brały dział 4 drużyny, po dwie najlepsze z rozgrywek terytorialnych. Eliminacje w Jukonie rozegrano między 7 a 10 oraz 28 i 31 stycznia, w NWT natomiast 21 a 24 stycznia.

Turniej po raz kolejny wygrała drużyna Jamiego Koe.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Round Robin

Sesja 1. 
7 lutego 2010; 19:00

Sesja 2. 
7 lutego 2010; 10:00

Sesja 3. 
7 lutego 2010; 15:00

Sesja 4. 
8 lutego 2010; 10:00

Sesja 5. 
8 lutego 2010; 15:00

Sesja 6. 
9 lutego 2010; 10:00

Tie-breaker 
9 lutego 2010; 15:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju

2010 w curlingu
2010